En Pologne :
dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Kostrzyna, un village.

dans la voïvodie de Silésie et dans le powiat de Kłobuck :
 Kostrzyna, une localité de la gmina de Panki.
 Kostrzyna, une localité de la gmina de Przystajń.